Це список інтегралів (первісних функцій) логарифмичних функцій. Для повнішого списку інтегралів дивись Таблиця інтегралів.

Зауваження: в цьому списку скрізь мається на увазі x > 0. В кожному разі до первісної може бути додана константа, але тут вона пропущена для краткості.

Джерела 
 Milton Abramowitz and Irene A. Stegun, Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, 1964. Ці інтеграли перелічені на сторінці 69 цієї класичної книги.
 

Логарифмічні функції
Математичні списки